Элизабет (Бетти) Катберт AM MBE (; , Мерилендс, Южная Австралия — 6 августа 2017, Западная Австралия, там же) — австралийская легкоатлетка, четырёхкратная олимпийская чемпионка (выиграла три золотых медали на Олимпиаде 1956 года и одну — на Олимпиаде 1964 года). Член ордена Австралии и член ордена Британской империи.

На протяжении своей карьеры устанавливала мировые рекорды в беге на дистанциях 60, 100, 200, 220 и 400 метров. Имела свой собственный стиль бега — с высоким подъёмом коленей и широко открытым ртом. На родине известна под прозвищем «Золотая девушка».

Была одним из первых спортсменов, включённых в созданный в 2012 году Зал славы IAAF.

См. также 
 Стрикленд, Ширли

Примечания

Ссылки 
 Бетти Катберт в Encyclopedia Britannica
 

Бегуны на короткие дистанции Австралии
Олимпийские чемпионы от Австралии
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1956 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1964 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1956 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1960 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1964 года
Члены ордена Британской империи
Члены ордена Австралии
Живые национальные сокровища Австралии